Selon l'évolution de l'armement, différents types de casques japonais ont été utilisés par les armées japonaises :
 le jingasa, casque d'infanterie porté jusqu'en 1890 ;
 le Kabuto, casque porté par les samouraïs.